Ааро́н Лью́ис (; род. 13 апреля 1972 года, Спрингфилд (), Вермонт, США) — вокалист и ритм-гитарист американской рок-группы Staind.

Биография

Ранние годы 
Аарон Льюис родился 13 апреля 1972 года в семье Теда () и Сондры Льюис (), приверженцев культуры хиппи. В 1980 году его семья переехала в Нью-Хэмпшир. Отношения у его родителей не складывались, они часто ссорились. В 1985 году они развелись. По признанию самого Льюиса, это событие сильно на нём отразилось, — он рос угрюмым и необщительным.

Начало музыкальной карьеры 
До создания Staind Аарон Льюис работал поваром и занимался ландшафтной архитектурой.
Льюис планировал заняться ювелирным бизнесом на случай, если он не добьётся успехов в музыке.

До прихода в Staind играл в группе J-CAT. На рождественской вечеринке в 1993 году познакомился с Майком Машоком (). К тому времени Аарон уже выступал с сольными концертами в барах Атланты и мечтал создать свой музыкальный коллектив. Вскоре Аарон вновь встретился с Майком, и 24 ноября 1995 года они сформировали группу Staind. Следующие полтора года они играли в мелких клубах кавер-версии песен таких групп, как Korn, Rage Against the Machine, Pearl Jam, Tool и Alice in Chains. Дебютный альбом группы Staind под названием Tormented вышел в ноябре 1996 года.

Личная жизнь 
Женат на Ванессе Льюис (). У них трое дочерей: Зои Джейн (, р. 05.04.2002), Найла Рэй (, р. 09.06.2005) и Инди Шэй (, р. 19.11.2007). У Аарона также есть две сестры, Эвьетт () и Рэйчел (). В свободное время любит ходить на рыбалку, играть в гольф и кататься на мотоцикле.

Дискография

LP 
The Road - 2012

Sinner - 2016

State I'm In - 2019 
Frayed at Both Ends - 2022

EP 
 Town Line - 2011

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Staind
 Биография, дискография, подборка фотографий и новости — Staind

Родившиеся в округе Уинсор
Выпускники Средней школы Лонгмидоу
Музыканты по алфавиту
Музыканты хеви-метала
Музыканты альтернативного рока
Рок-музыканты США
Гитаристы США
Певцы и певицы США
Музыканты альтернативного метала
Хеви-метал-вокалисты США
Хеви-метал-гитаристы США